Regional Rugby Championship (Regional Rugby League, hrv Regionalna ragbijaška liga) za 2015./16. je bilo deveto izdanje regionalne ragbijaške lige. Sudjelovalo je šest klubova i selekcija iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenija i Srbije. Prvak je prvi put postala Ljubljana..

Sudionici 
  Donau, Beč
  Čelik, Zenica
  Dalmacija,  Makarska / Sinj
  Nada, Split
  Ljubljana, Ljubljana
  Sportex Rugby, Beograd

Ljestvica

Poveznice 
 Regional Rugby Championship
 Prvenstvo Hrvatske 2015./16.

Izvori 
 rrcrugby.com, RRC 2015./16., ljestvica, pristupljeno 7. svibnja 2016.
 rrcrugby.com, RRC 2015./16., rezultati sezone , pristupljeno 7. svibnja 2016.
 rrcrugby.com, RRC 2015./16., popis strijelaca , preuzeto 7. svibnja 2016.

 

2015-16